Un coupeau est un meuble en héraldique.
 Françoise Olivier-Coupeau est une femme politique française.
 Les Coupeau sont une famille du cycle des Rougon-Macquart d'Émile Zola.